Kærlighed kan henvise til:

 Kærlighed – En følelse
 Kærlighed (eksperimentalfilm) – en dansk film fra 1970
 Kærlighed (film) – en dansk film fra 2007